

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Crowley – città della Contea di Crowley, Colorado
 Crowley – capoluogo della Parrocchia di Acadia, Louisiana
 Crowley – città della Contea di Tarrant, Texas

Persone

Crowley
 Aleister Crowley – occultista britannico
 Brian Crowley – politico irlandese
 Cheree Crowley – wrestler neozelandese
 Clifford Crowley – hockeista su ghiaccio canadese
 Dan Crowley – ex rugbista a 15 e poliziotto australiano
 Daniel Crowley – calciatore inglese
 John Crowley – regista irlandese
 John Crowley – scrittore e regista statunitense
 Joseph Crowley – politico statunitense
 Kieran Crowley – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
 Nathan Crowley – scenografo britannico
 Vivianne Crowley – psicologa, saggista, sacerdotessa wiccan e docente universitaria britannica

Cognome composto
 Phyllida Crowley Smith – ballerina, attrice e cantante britannica

Altro
 Mr. Crowley – brano musicale di Ozzy Osbourne
 Crowley – antagonista di Alone in the Dark
 Crowley – personaggio del libro Buona Apocalisse a tutti!
 Crowley  – personaggio della serie televisiva Supernatural
 Victor Crowley – personaggio della saga cinematografica Hatchet